«No No Song» () — песня, написанная Hoyt Axton и David Jackson. Сюжет текста песни — настойчивые попытки продать колумбийскую марихуану, испанский кокаин и самогон из штата Теннесси выздоравливающему наркоману, который отказывается от всего этого.

Кавер-версия Ринго Старра 
Ринго Старр записал кавер-версию «No No Song» и включил её в свой альбом 1974 года Goodnight Vienna. Также песня была выпущена на сингле (с би-сайдом «Snookeroo»); сингл достиг 1-го места в канадском чарте RPM и 3-го места в американском чарте синглов Billboard Hot 100.

Другие кавер-версии песни 
Бразильский рок-музыкант Raul Seixas записал версию песни на бразильском варианте португальского языка, под названием  () (), изменив названия наркотиков ближе к бытующим в бразильской культуре (соответственно, колумбийская марихуана, боливийский кокаин и аргентинский аэрозольный баллончик с хлорэтаном). Seixas также выпустил в 1977 альбом (и сингл, ставший хитом) под названием  () (). Песня сама по себе не имеет отношения к одноимённому фильму 1951 года; напротив, он скорее ссылается на альбом Старра Goodnight Vienna: обложка бразильского альбома пародийно воспроизводит обложку альбома Старра, где Ринго заменен актёром Michael Rennie в образе инопланетянина Клаату (Klaatu), стоящего рядом с роботом Гортом (Gort) (Клаату и Горт — персонажи фильма).

Участники записи (версия Ринго Старра) 
 Ринго Старр — ведущий вокал, барабаны, перкуссия
 Клаус Форман — бас-гитара
 Jesse Ed Davis — электрогитара
 Ники Хопкинс — электропиано
 Trevor Lawrence — духовые инструменты
 Bobby Keyes — духовые инструменты
 Гарри Нилссон — бэк-вокал
(дается по)

Примечания

Ссылки 
 Ringo Starr — No No Song / Snookeroo at Discogs

Песни Ринго Старра
Песни, спродюсированные Ричардом Перри
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы Apple Records
Песни о наркотиках